Professor T. – serie televisiva belga (2015-2018)
 Prof T. – serie televisiva francese (2016)
 Professor T. – serie televisiva tedesca (2017-2020)
 Professor T. – serie televisiva ceca (2018)
 Professor T. – serie televisiva britannica (2021-in corso)